

Palmarès

Club

Competizioni statali 
 
Botafogo: 2013
Flamengo: 2020, 2021

Competizioni nazionali 
 
CSKA Mosca: 2012-2013

 
CSKA Mosca: 2013, 2018

 
Flamengo: 2019, 2020

 
Flamengo: 2020,  2021

Competizioni internazionali 
 
Flamengo: 2019

 
Flamengo: 2020

Altri progetti

Collegamenti esterni